Mojżesz syn Salomona z Frydku – pierwszy znany student żydowski ze Śląska Cieszyńskiego. W 1765 immatrykulował się na Uniwersytecie w Berlinie.

Zobacz też 
Heimann Holländer

Bibliografia 
Spyra Janusz, Szkolnictwo żydowskie na Śląsku Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej społeczności żydowskiej (przed 1918 r.), w: Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4-5 listopada 1999 pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 2001, s. 291.

Ludzie związani ze Śląskiem Cieszyńskim
Urodzeni w XVIII wieku
Nieznana data śmierci
Żydzi (biografie)